Dies ist eine Liste der Mitglieder der Akademie van Kunsten in Amsterdam. Bei der Gründung im Jahr 2014 hatte diese Akademie van Kunsten vierzehn Mitglieder.  Bis 2017 wurde die Mitgliederzahl jährlich durch neue Mitglieder ergänzt, bis die festgelegte Höchstzahl von fünfzig erreicht war. 2020 beschloss die Akademie, diese Obergrenze aufzugeben. Statt einer fünfjährigen Mitgliedschaft wurde eine dauerhafte Mitgliedschaft gewährt. Ehemaligen Teilnehmern wurde rückwirkend diese angeboten. Der Anteil weiblicher Mitglieder liegt bei 41 %.

Die Mitglieder der Akademie der Künste werden nach einer Nominierung gewählt. Jeder kann jährlich herausragende Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, die sich durch nachweisbare künstlerische Leistungen hervorgetan haben, für die Mitgliedschaft vorschlagen. Die Auswahlkommission besteht aus Mitgliedern der Akademie der Kunsten, der Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften und De Jonge Akademie.

Alle 76 Mitglieder der in alphabetischer Reihenfolge ihrer Familiennamen: (Stand Oktober 2022)

Liste (Personen)
!